Tritto ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Tritto (1776–1851), italienischer Komponist
 Giacomo Tritto (1733–1824), italienischer Komponist, Musikpädagoge und ein Vertreter der sogenannten Neapolitanischen Schule